Německá fotbalová Bundesliga 1975/76 probíhala podzimu 1975 do jara 1976. Byla 13. ročníkem bundesligy. Zúčastnilo se jí 18 týmů a vítězem se stal obhájce titulu tým Borussia Mönchengladbach, který si zajistil účast v Poháru mistrů evropských zemí. Účast v Poháru mistrů evropských zemí si zajistil i FC Bayern Mnichov jako obhájce trofeje. Účast v Poháru vítězů pohárů 1976/77 si zajistil vítěz poháru Hamburger SV. Účast v Poháru UEFA 1976/77 si zajistily týmy na čtvrtém až sedmém místě - 1. FC Köln, Eintracht Braunschweig, FC Schalke 04 a 1. FC Kaiserslautern. Sestoupily poslední tři týmy - Hannover 96, Kickers Offenbach a Bayer 05 Uerdingen.

Konečná tabulka 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Nejlepší střelci

Externí odkazy 
 
 RSSSF

Německá fotbalová Bundesliga
Fotbal v roce 1975
Fotbal v roce 1976
Sport v Německu v roce 1975
Sport v Německu v roce 1976